Glymes steht für:
 Glymes (Adelsgeschlecht), eine Familie des niederländisch-belgischen Adels
 einen Ortsteil der belgischen Gemeinde Incourt

Glymes ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich von Glymes und Berghes (1449–1502), Fürstbischof von Cambrai und Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies